Tresper ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Tresper (1862–1938), deutscher Opernsänger und Theaterdirektor
 Rosa Tresper (vor 1862–unbekannt), deutsche Theaterschauspielerin und -direktorin, Mutter des Armand